Tunnel Of Love — четвёртый мини-альбом американской хип-хоп-группы Insane Clown Posse, выпущенный 11 июня 1996 года на лейбле Psychopasic. Это третье и последнее «Sideshow» из саги «Dark Carnival».

Об альбоме 
EP был выпущен на следующий день после истечения срока контракта с лейблом «Jive Records», на следующий день после релиза был подписан контракт с принадлежащим компании «Дисней» лейблом «Hollywood Records». Альбом содержит песни, тематикой которых является песни о любви в «Джаггало стиле». «XXX версия», содержащая бонус-трек и имеющая другую обложку, была выпущена в один день со стандартной версией.

Список композиций

Бонус-трек

Участники записи 
 Violent J — вокал
 Shaggy 2 Dope — вокал, проигрыватель
 Legz Diamond — гостевой вокал
 Mike E Clark — проигрыватель, продюсер

Примечания

Ссылки 
 http://www.myzuka.ru/Album/41705/Insane-Clown-Posse-Tunnel-Of-Love-1996

Мини-альбомы Insane Clown Posse